Rossauer Lände, bzw. Roßauer Lände, heißen:

 Rossauer Lände (Straße), ehemalige Lände am rechten Ufer des Donaukanals in Wien-Rossau (9.), früher Elisabethpromenade
 U-Bahn-Station Roßauer Lände, Station der U4 in Wien 
 Polizeigebäude Rossauer Lände, mit Polizeianhaltezentrum „Liesl“